Kvas ima več pomenov:

 kvas - dodatek testu
 kvas (pijača) - alkoholna pijača
 Kvas, priimek več znanih ljudi